Quantum kan syfta på:

 Quantum Satis – en latinsk fras som betyder den mängd som behövs
 Quantum Force – en musikgrupp
 Quantum GIS – ett GIS-program
 Quantum Break – en tredjepersonsskjutare utvecklat av Remedy Entertainment
 M/S Quantum of the Seas – ett kryssningsfartyg ägt av bolaget Royal Caribbean International
 Quantum (James Bond) – en fiktiv terroristorganisation i James Bondfilmerna
 Quantum of Solace – den 22:a officiella James Bond-filmen
 Quantum of Solace (datorspel) – ett skjutspel baserat på filmerna Casino Royale och Quantum of Solace
 Quantum Corporation – en hårddisktillverkare, uppköpt 2001 av Maxtor.
 Volkswagen Quantum – en bilmodell.